Egy bolond százat csinál (1942), Martonffy Emil filmje
 Egy bolond százat csinál (2006), Gyöngyössy Bence filmje